Lipnik je lahko:

naselje:
 Lipnik, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Lipnik, Ribnik (Hrvaška)
 Lipnik (Slovenija)

vodotok v Sloveniji:
Lipnik, pritok Nemiljščice
Lipnik, pritok Radovne
vrh (gora) v Italiji (Monte Schenone - Lipnik)
 priimek Lipnik (Jože Lipnik 1935 - 2017; slovenist, didaktik, pesnik)